Soldahnen ist der Name ehemaliger deutscher Orte:
 Soldahnen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Sołdany, Schulzenamt in der Gmina Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Soldahnen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, ab 1945: Sołdany (Biała Piska), untergegangener Ort in der Gmina Biała Piska, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen